Ultima vânătoare  se poate referi la:

 Literatură
 2019 Ultima vânătoare – roman de Jean-Christophe Grangé

 Film
 1956 Ultima vânătoare (film din 1956) (The Last Hunt) – film western american, regia Richard Brooks
 1980 Ultima vânătoare (film din 1980) (Последняя охота) – film sovietic, regia Igor Șeșukov